Johann Jacob Ohlenschlager ist der Name folgender Personen:

* Johann Jacob Ohlenschlager (Politiker, 1763) (* 1763), deutscher Fischer und Abgeordneter 
 Johann Jacob Ohlenschlager (Politiker, 1799) (1799–1867), deutscher Fischer und Abgeordneter